Rouiller ist der Familienname folgender Personen:

 François Rouiller (* 1956), Schweizer Schriftsteller, Zeichner und Apotheker
 Steve Rouiller (* 1990), Schweizer Fußballspieler